Ombre del passato (Shadow of the Past), film per la televisione canadese del 1991 diretto da Gabriel Pelletier.
Ombre del passato (Not My Life), film per la televisione statunitense del 2006 diretto da John Terlesky.
Ombre del passato (The Driftway), romanzo del 1972 scritto da Penelope Lively.

Pagine correlate
Ombre dal passato